Plankogel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Plankogel (Stubaier Alpen) (2347 m), in den Stubaier Alpen, Tirol
 Plankogel (Hohe Tauern) (1791 m), in der Reißeckgruppe, Kärnten
 Plankogel (Stubalpe) (1598 m), auf der Stubalpe, Steiermark
 Plankogel (Grazer Bergland) (1531 m), im Grazer Bergland, Steiermark
 Plankogel (Saualpe) (1262 m), bei Hüttenberg, Kärnten